Яндекс — лидер на российском рынке поисковых технологий, предоставляющий также широкий спектр интернет-услуг.

Поглощения

Примечания

Ссылки 
 Яндекс.Старт — программа по сотрудничеству со стартапами
 «Яндекс» пустился в венчурный поиск
 Их разыскивает Яндекс

См. также 
 Список поглощений Yahoo!
 Список поглощений Google

Яндекс
Поглощения «Яндекса»
Списки поглощений